«Love Machine» () — второй сингл британской поп-группы Girls Aloud из альбома What Will the Neighbours Say. Сингл выпущен в 2004 году на звукозаписывающем лейбле Polydor.

Список композиций

CD 1 
 Love Machine — 3:25
 The Show [Flip 'n' Fill Remix] — 5:35

CD 2 
 Love Machine — 3:25
 Love Machine [Gravitas Disco Mix] — 7:35
 Androgynous Girls — 4:39
 Love Machine [Video]
 Love Machine [Karaoke Video]
 Love Machine [Game]

Виниловый сингл 
 Love Machine — 3:25
 Love Machine [Tony Lamenza Mix] — 6:15

Видеоклип 
Клип снимался в лондонском ресторане Титаник. Сюжет разворачивается в вымышленном клубе «Эскимо». Girls Aloud входят туда в нарядных платьях и садятся за стол, но вскоре отвлекаются на парней, которые выделывают различные трюки и танцевальные па, чтобы привлечь внимание девушек. Также солистки танцуют на темном фоне, освещенном огнями, а затем присоединяются к танцующим в клубе парням. В конце видео, уже усталые, девушки уходят из клуба.

Позиции в чартах

Авторы 
 Миранда Купер
 Брайан Хиггинс
 Лиза Коулинг
 Тим Пауэлл
 Элисон Кларксон

Состав 
 Шерил Коул
 Кимберли Уолш
 Сара Хардинг
 Никола Робертс
 Надин Койл

Синглы Girls Aloud